Toponímia:
 Veciana, municipi de l'Anoia
 Cal Veciana, casa de la vila de Barbens a la comarca del Pla d'Urgell
 Biografies:
 Antoni Maria de Veciana i Llari (Tarragona, 1885 - França, 1938), advocat i polític català, membre del Partit Conservador 
 Felip Veciana Dosset (Valls, mitjans del  - 1798), tercer comandant general de les esquadres de Catalunya
 Pere Antoni Veciana i de Rabassa (Sarral, 1682 - Valls, 1736), primer comandant en cap de les esquadres de Catalunya
 Pere Màrtir Veciana i de Civit (Valls, principis del  - Madrid, Castella, 1763), segon comandant general de les esquadres de Catalunya
 Pere Màrtir de Veciana i de Miró (Valls, finals del  - 1836), quart comandant general de les esquadres de Catalunya 
 Pere Pau Veciana i de Pastoret (Valls, ? - primera meitat del segle XIX) cinquè comandant en cap de les esquadres de Catalunya